Die Saison 2015/16 der 2. Fußball-Bundesliga war die 42. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 24. Juli 2015 mit dem Eröffnungsspiel des MSV Duisburg gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3) begonnen und endete am 15. Mai 2016. Vom 22. Dezember 2015 bis 4. Februar 2016 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Der Meister und der Zweitplatzierte der Saison qualifizierten sich für die Teilnahme an der Saison 2016/17 der Fußball-Bundesliga. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Fußball-Bundesliga 2015/16 und dem Dritten der 2. Bundesliga 2015/16 fanden am 19. Mai 2016 (Hinspiel) und 23. Mai 2016 (Rückspiel), zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga 2015/16 und dem Dritten der 3. Liga 2015/16 am 20. Mai 2016 (Hinspiel) und 24. Mai 2016 (Rückspiel) statt.

Veränderungen zur Vorsaison 
Der SC Freiburg und SC Paderborn waren aus der Bundesliga abgestiegen und ersetzten Ingolstadt und Darmstadt. Der Vorjahres-Dritte Karlsruher SC verblieb hingegen in der Liga, weil man sich in der Relegation nicht durchsetzen konnte.

Aus der 3. Liga kehrten Arminia Bielefeld (nach einem Jahr) und MSV Duisburg (nach zwei Jahren) zurück. 1860 München verblieb nach zwei knappen Relegationsspielen gegen Holstein Kiel in der Liga.

Saisonverlauf

Aufstieg 
Der Aufstiegskampf war früh entschieden. Der SC Freiburg sicherte sich schon am 32. Spieltag den direkten Wiederaufstieg. Einen Spieltag später stand auch RB Leipzig als Aufsteiger und als 55. Bundesligist fest. Der 1. FC Nürnberg zog in die Relegation ein, nachdem man schon am 31. Spieltag den letzten Verfolger FC St. Pauli abgeschüttelt hatte. Dort konnten sich die Franken allerdings nicht gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und blieben somit zweitklassig.

Abstieg 
Am letzten Spieltag stiegen der FSV Frankfurt und der SC Paderborn 07 in die 3. Liga ab. Der SC Paderborn, in der vorherigen Saison aus der Bundesliga abgestiegen, wurde somit binnen eines Jahres in die Drittklassigkeit durchgereicht. Der FSV Frankfurt war dabei erst am 33. Spieltag auf einen direkten Abstiegsplatz gefallen, während der MSV Duisburg wiederum diese Ränge zum ersten Mal verließ. Mit einem 1:0-Sieg über RB Leipzig am 34. Spieltag sicherte sich der MSV den Relegationsplatz. Die Rettung gegen den Drittplatzierten der 3. Liga, die Würzburger Kickers, verfehlten die Zebras aber und stiegen somit ebenfalls ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 23. Mai 2016 ausgetragen.
!Tore
|| 0:1 Russ (43., Eigentor), 1:1 Gaćinović (65.)
|| 0:1 Seferović (66.)
||
|-
| colspan="5" | Damit blieb der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga.
|}

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 20. und 24. Mai 2016 ausgetragen.
!Tore
|| 1:0 Weil (10., Elfmeter), 2:0 Nagy (79.)
|| 1:0 Schoppenhauer (33., Eigentor), 1:1 Soriano (37.), 1:2 Benatelli (90.+2')
||
|-
| colspan="5" | Damit stieg der MSV Duisburg in die 3. Liga ab.
|}

Stadien, Zuschauer, Sponsoren, Ausstatter und Dauerkarten

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Trainerwechsel

Wissenswertes

Besonderheiten 
 Am vierten Spieltag (21. bis 24. August) wurde vor jedem Spiel in einer Schweigeminute dem am 17. August verstorbenen ehemaligen DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder gedacht. Zudem liefen die Spieler in Trauerflor auf.
Am 15. Spieltag (20. bis 23. November) wurde vor Anpfiff jedes Spiels mittels einer Schweigeminute den Opfern der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris gedacht und alle Spieler liefen zusätzlich mit Trauerflor auf.
Mit dem MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig und dem SC Paderborn 07 bekamen gleich drei Mannschaften über die gesamte Saison keinen einzigen Elfmeter zugesprochen.

Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege der Saison 2015/16 waren mit sechs Toren Differenz:
 das 6:0 des SV Sandhausen beim SC Paderborn 07 am dritten Spieltag und
 das 6:0 von Eintracht Braunschweig gegen den Karlsruher SC am fünften Spieltag.
 Das torreichste Unentschieden war das 4:4 zwischen dem SC Paderborn 07 und dem TSV 1860 München am 16. Spieltag.
 Die torreichste Partie der Saison 2015/16 war mit neun Toren das 6:3 des SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag.
 Die zuschauerreichste Partie der Saison 2015/16 fand zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Paderborn 07 vor 54.100 Zuschauern am 33. Spieltag in der Allianz Arena statt.

Rekorde 
 Das schnellste Tor erzielte Besar Halimi nach 28 Sekunden für den FSV Frankfurt in der Partie gegen den Karlsruher SC (1:2) am dritten Spieltag.
 Das schnellste Tor nach einer Einwechselung erzielte Smail Morabit nach 31 Sekunden für den 1. FC Heidenheim beim Spiel gegen den FSV Frankfurt (4:0) am zehnten Spieltag.
 Simon Terodde vom VfL Bochum vergab am 33. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig als bisher einziger Spieler in der Zweitligageschichte zwei Elfmeter in einem Spiel. Zuvor hatte er in diesem Spiel bereits zwei Treffer erzielt.

Kader

Einzelnachweise 

 
2015/16
Fußballsaison 2015/16